Блінд — пряме носове вітрило, що використовувалося до початку XIX ст.

Прізвище 

 Данні Блінд ( 1961) — нідерландський футболіст.
 Дейлі Блінд ( 1990) — нідерландський футболіст.

Див. також 
 Blind